Расу́л Ваха́евич Качака́ев (14 января 1991) — российский боец муай тай, кикбоксер; тренер. Победитель Кубка России по тайскому боксу 2015. Мастер спорта России по кикбоксингу и муай тай.

Биография 
Расул Качакаев родился 14 января 1991 года.

Весовая категория — 63,5 кг.

В 2013 году на Чемпионате мира по тайскому боксу по версии W5 в весовой категории 66 кг в Москве проиграл поединок в полуфинале Оганесу Сафаряну (Белоруссия). (Сам Сафарян в белорусском финале проиграл Юрию Жуковскому.)

Проиграв финальный поединок Кубка России по тайскому боксу 2014 в Каспийске, покинул ринг, не пожав руку сопернику, рефери и тренерам, за что получил предупреждение комитета по этике Федерации тайского бокса России. При повторном аналогичном нарушении Качакаев мог быть дисквалифицирован, но финал Кубка следующего 2015 года он выиграл и руку проигравшему сопернику пожал.

Достижения 
 Победитель Кубка России по тайскому боксу 2015, Калининград
 Серебряный призёр Чемпионата России по тайскому боксу 2015, Магнитогорск (весовая категория до 63,5 кг)
 Победитель открытого чемпионата Московской области по тайскому боксу 2012 и 2013 (весовая категория до 63,5 кг) в личном и командном первенстве (клуб «Варяг»)
 Обладатель Кубка Содружества по тайскому боксу 2012 (весовая категория до 63,5 кг)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Московской областной Федерации Тайского бокса

Кикбоксеры России
Бойцы муай-тай из России
Мастера спорта России